Železný, Zelezny, Železný, Zhelezny ou Zheleznyi peut faire référence à

Lieux 
 (9224) Železný, un astéroïde,
 Železný Brod, une ville de République tchèque,
 , une localité de Russie.

Personnalités 
  (1882–1974), sculptrice,
 Jan Železný (1966- ), sportif tchèque,
 Vladimír Železný (1945- ), personnalité du monde des affaires et homme politique.

Voir aussi